La Fórmula 1 (abreujada com a F1) és la categoria màxima de competició d'automobilisme definida per la Federació Internacional de l'Automòbil (FIA), l'organització mundial que regula les competicions de motor.

El campionat del món de Fórmula 1 consisteix en una sèrie de curses disputades al llarg d'una temporada sota un conjunt de normes que han de seguir tots els participants. Les curses són conegudes com a Grans Premis (GP). Els conductors puntuen en funció de la seva posició en cada carrera, i el conductor que acumula la quantitat més gran de punts al final de temporada és coronat com a Campió del Món d'aquell any. S'han disputat 1057 curses del campionat del món des del seu primer esdeveniment, el Gran Premi de Gran Bretanya de 1950, fins a final de la temporada 2021.

Michael Schumacher i Lewis Hamilton són els pilots que han aconseguit més campionats del món, amb un total de set ocasions. A més també es reparteixen els rècords, Schumacher té el rècord voltes ràpides en cursa (77). Els rècords de pole positions (), de victòries (), i podis (182) estan en mans de Lewis Hamilton. Fernando Alonso és el pilot que ha disputat més Grans Premis amb un total de , i també té el rècord de vegades que ha pres la sortida d'un Gran Premi amb . Un total de 28 Pilots de Fórmula 1 morts en accident disputant alguna prova del campionat de F1. El debut més recent d'un pilot a la Fórmula 1 és el deOscar Piastri i Logan Sargeant  que van debutar al GP de Bahrain del 2023.

El que segueix és una llista (actualitzada a la fi de la temporada  2022 ) dels més de 800 pilots que han pres part d'alguna de les curses disputades fins ara dins del campionat del món de Fórmula 1.

Pilots 

Actualitzada

Per nacionalitat 
Fins al moment (final de la temporada 2021) hi ha hagut pilots d'un total de 40 països diferents disputant una cursa del Campionat del Món.
El Regne Unit és el més representat amb 161 pilots. En segon lloc està els Estats Units amb 155, molts d'ells van competir entre 1950 i 1960 disputant només la cursa d'Indianapolis 500, que en aquella dècada va ser puntuable pel campionat del Món de Pilots. El tercer és Itàlia, amb 99 pilots.

Nou d'aquests països van estar ja representats a la primera cursa, el Gran Premi de Gran Bretanya del 1950, i el país més recent a ser representat és Indonèsia, amb Rio Haryanto que va fer el seu debut a la primera cursa de la temporada 2016, el GP d'Austràlia'2016.

Les estadístiques estan realitzades al final de la temporada 2021.

Notes 

 El nombre de punts atorgats per cada posició final ha variat al llarg dels anys. A més, durant uns anys, no tots els punts sumats per un conductor es comptabilitzaven al final del Campionat del Món. Els nombres sense parèntesis són els punts del campionat, els números entre parèntesis són el total real de punts sumats.

 Va competir només a la cursa de les 500 milles d'Indianapolis, cursa que va ser inclosa com prova del Campionat del Món de 1950 a 1960.

 Ascari va compartir el podi amb Dorino Serafini (2 º, Gran Premi d'Itàlia de 1950) i José Froilán González (2 º, Gran Premi de França de 1951).

 Alberto Ascari, Jean Behra, Juan Manuel Fangio, José Froilán González, Mike Hawthorn, Onofre Marimón i Stirling Moss van acreditar tots ells el mateix temps de 'volta ràpida' en el Gran Premi de Gran Bretanya de 1954. En aquella època, a qui aconseguia la Volta Ràpida se li atorgava 1 punt pel campionat. D'aquesta forma, a cada un se li atribueixen 0.143 punts, encara que això no es mostra en el total de Fangio, ja que no contribueixen a la seva puntuació de cara al Campionat del Món.

 Ayulo va compartir amb Jack McGrath (3rs) el podi del Gran Premi d'Indianapolis 500 del 1951.

 Alemanya fins a 1957, a partir de llavors Alemanya occidental. Només aquí s'utilitza el pavelló d'Alemanya de l'Est, perquè fins a 1959, la bandera de la República Democràtica Alemanya (Alemanya de l'Est) era exactament igual.

 Günther Bechem va participar en el Gran Premi d'Alemanya del 1952 sota el pseudònim Bernd Nacke.

 Behra va compartir amb Cesare Perdisa (3rs) el podi del Gran Premi de Mònaco del 1955.

 Bettenhausen va compartir amb Paul Russo (2ns), el podi del Gran Premi d'Indianapolis 500 del 1955.

 Bonetto va compartir amb Nino Farina (3rs) el podi del Gran Premi d'Itàlia del 1951 i amb José Froilán González (3rs) el podi del Gran Premi dels Països Baixos del 1953.

 Brooks va compartir amb Stirling Moss la victòria al Gran Premi de Gran Bretanya de 1957.

 Carter va compartir amb Sam Hanks (3rs), el podi del Gran Premi d'Indianapolis 500 del 1953.

 Collins va compartir el podi amb Juan Manuel Fangio (2ns, Gran Premi de Mònaco del 1956 & Gran Premi d'Itàlia del 1956) i Alfonso de Portago (2ns, Gran Premi de Gran Bretanya del 1956).

 Fagioli va compartir la victòria amb Juan Manuel Fangio (Gran Premi de França del 1951).

 Fangio va compartir la victòria amb Luigi Fagioli (Gran Premi de França del 1951) i amb Luigi Musso al (Gran Premi de l'Argentina del 1956).

 Fangio va compartir el podi amb Peter Collins (2ns, Gran Premi de Mònaco del 1956 & Gran Premi d'Itàlia del 1956).

 Farina va compartir el podi amb José Froilán González i Maurice Trintignant (2ns al Gran Premi de l'Argentina del 1955), i amb Felice Bonetto (3rs, Gran Premi d'Itàlia del 1951) i Maurice Trintignant/Umberto Maglioli (3rs, Gran Premi de l'Argentina del 1955).

 González va compartir el podi amb Alberto Ascari (2ns, Gran Premi de França de 1951), Mike Hawthorn (2ns, Gran Premi d'Alemanya del 1954), Nino Farina/Maurice Trintignant (2ns, Gran Premi de l'Argentina del 1955), Felice Bonetto (3rs, Gran Premi dels Països Baixos del 1953) i amb Umberto Maglioli (3rs, Gran Premi d'Itàlia del 1954).

 Hanks va compartir el podi amb Duane Carter (3rs, Gran Premi d'Indianapolis 500 del 1953).

 Hawthorn va compartir el podi amb José Froilán González (2ns, Gran Premi d'Alemanya del 1954).

 Hans Heyer va començar il·legalment la carrera, tot i que no reunia els requisits.

 El nom va ser registrat incorrectament en una llista d'entrades com "Jean Max", i aquest error es repeteix amb freqüència en els llibres de registre.

 Lombardi és l'única dona pilot que ha aconseguit sumar punts al Campionat del Món de F1.

 Maglioli va compartir el podi amb José Froilán González (3rs, Gran Premi d'Itàlia del 1954) i amb Nino Farina i Maurice Trintignant (3rs, Gran Premi de l'Argentina del 1955).

 McGrath va compartir el podi amb Manny Ayulo (3rs, Gran Premi d'Indianapolis 500 del 1951).

 Moss va compartir la victòria amb Tony Brooks (Gran Premi de Gran Bretanya del 1957).

 Moss va compartir el podi amb Cesare Perdisa (3rs, Gran Premi de Bèlgica del 1956) i Maurice Trintignant (3rs, Gran Premi de l'Argentina del 1960).

 Musso va compartir la victòria amb Juan Manuel Fangio (Gran Premi de l'Argentina del 1956).

 Oppitzhauser volia disputar el Gran Premi d'Àustria de 1976, però se li van negar els permisos necessaris per iniciar les pràctiques, ja que no tenia prou experiència en les carreres

 Perdisa va compartir el podi amb Jean Behra (3rs, Gran Premi de Mònaco del 1955) i amb Stirling Moss (3rs, Gran Premi de Bèlgica del 1956).

 Richardson va qualificar en 10a posició per la graella del Gran Premi d'Itàlia del 1951, però no va poder disputar la cursa perquè no tenia la llicència.

 Russo va compartir el podi amb Tony Bettenhausen (2ns, Gran Premi d'Indianapolis 500 del 1955).

 Schumacher va ser desqualificat de tota la temporada 1997 però els punts que havia obtingut (78 punts) estan inclosos en el total.

 Serafini va compartir el podi amb Alberto Ascari (2ns, Gran Premi d'Itàlia del 1950).

 Trintignant va compartir el podi amb José Froilán González/Nino Farina (2ns, Gran Premi de l'Argentina del 1955), Nino Farina/Umberto Maglioli (3rs, Gran Premi de l'Argentina del 1955) i Stirling Moss (3rs, Gran Premi de l'Argentina del 1960).

Referències

Bibliografia 
 
 
 

 

 

Llistes d'esportistes
Pilots
Pilots de Fórmula 1
Llistes de qualitat
Traduccions que són articles de qualitat